Кремлёвские кура́нты — термин, может иметь несколько значений:

 Кремлёвские куранты — часы-куранты, установленные на Спасской башне Московского Кремля.
 Кремлёвские куранты — пьеса Николая Погодина, написанная им в 1939 году.
 Кремлёвские куранты — советский историко-революционный телеспектакль 1967 года.
 Кремлёвские куранты — советский историко-революционный художественный фильм 1970 года, экранизация одноимённой пьесы Погодина.